Pfarrkirche Erdberg steht für:

 Pfarrkirche Erdberg (Poysdorf) in Erdberg, Gemeinde Poysdorf, Niederösterreich
 Pfarrkirche Erdberg (Wien) im Stadtteil Erdberg im Wiener Gemeindebezirk Landstraße

Siehe auch:
 Pfarrkirche Neuerdberg im Stadtteil Erdberg im Wiener Gemeindebezirk Landstraße